Friedwart Goebels, né en 1953, est un pianiste classique allemand.

Biographie 
Friedwart Goebels est né en en 1953. Il prend ses premières leçons de piano auprès de son père Franzpeter Goebels. Il s'est intéressé autant à la musique classique qu'au jazz. Il possède une licence d'allemand et de politique. Il étudie ensuite à la Hochschule für Musik und Tanz Köln, apprenant le piano avec . Il enseigne à la , une école privée appartenant à . Il y enseigne l'improvisation, la musique de chambre et la théorie musicale. Il est notamment actif comme pianiste dans l'Ensemble Mel Bonis pour faire redécouvrir le travail de la compositrice et dans différents projets musicaux qui mettent l'accent sur l'improvisation.

En 2019, il crée les  Betrachtungen eines romantischen Realisten, du compositeur Stefan Esser. Il joue aussi la Ballade du Quatuor avec piano en la mineur du compositeur Joseph Marx.

Il vit actuellement à Bonn.

Références

Bibliographie 

 .
 .

Liens externes 

Naissance en 1953
Pianiste classique allemand